Partit dels Treballadors Hongaresos (del seu nom en hongarès Magyar Dolgozók Pártja), partit polític històric d'Hongria
 Partit Nacionalista de la Democràcia (del seu nom en turc Milliyetçi Demokrasi Partisi), partit polític històric de Turquia
 Moviment dels Progressistes, partit polític de França
 Moviment Democràtic Portuguès, partit polític històric de Portugal
 Mar del Plata, ciutat de l'Argentina
 Dipèptid muràmic (del seu nom en anglès Muramyl Dipeptide), peptidoglicà constituent de la paret cel·lular dels bacteris